I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 – 5. sezon walki o mistrzostwo Czarnogóry organizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (czarnog. Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 15 października 2010 roku i trwał do 30 marca 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Czarnogórę reprezentował klub  (dzika karta).

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej drużyny grały systemem kołowym po trzy spotkania. Do fazy play-off awansowały cztery zespoły z największą liczbą punktów. Faza play-off składała się z półfinałów i finałów. W półfinałach drużyny podzielone w pary według schematu 1-4, 2-3 rywalizowały do dwóch zwycięstw, w finale natomiast do trzech.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2010 w Czarnogórze
2011 w Czarnogórze